Need for speed é uma frase que mostra o desejo por velocidade, geralmente em um veículo, como um carro de corrida; popularizado em 1986 no filme Top Gun.

Também pode se referir a:

Franquia Need for Speed 
 Need for Speed é uma série de jogos eletrônicos de corrida
 The Need for Speed, um jogo eletrônico de 1994 e o primeiro lançamento da franquia Need for Speed
 Need for Speed - O Filme, um filme de 2014 baseado na franquia de jogos eletrônicos e dirigido por Scott Waugh
 Need for Speed (jogo eletrônico de 2015), um jogo da franquia homônima desenvolvido pela Ghost Games para ser um reboot da série

Outros usos 
 Michel Vaillant, um filme francês de corridas de 2003 conhecido como Need for Speed no Reino Unido
 Uma fotografia de Joseph McKeown do piloto argentino Fangio no Grand Prix francês de 1954

Veja também 
 
 Speed

Desambiguação